Harpo Marx, né Adolph Marx (1888-1964), un acteur comique américain ;
 Slim Harpo, né James Moore (1924-1970), un musicien de blues américain ;
 Harpo, né Jan Torsten Svensson (1950-), un chanteur suédois.

HARPO est une abréviation qui peut désigner :
 Hermetic ARgon POlarimeter.